Sierra, het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "S"
 Sierra (film), een Amerikaanse westernfilm uit 1950
 Sierra (Ford), een model van de autofabrikant Ford
 Sierra (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die bestond uit één seizoen in 1974
 Sierra (tijdschrift), het ledenblad van de Sierra Club
 Sierra Club, een Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie
 Sierra Entertainment, een Amerikaanse computerspelontwikkelaar
 Sierra Wireless, een telecommunicatiebedrijf
 Sierra-koningsmakreel, een straalvinnige vis uit de familie van makrelen
 macOS Sierra, de dertiende versie van Apples besturingssysteem, macOS

Aardrijkskunde 
(sierra is Spaans voor gebergte of bergketen)
 Sierra Blanca, een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Sierra Bullones, een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
 Sierra de Albarracín, een comarca van de Spaanse provincie Teruel
 Sierra de Guadarrama, een bergketen in Spanje
 Sierra de La Ventana, een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Sierra de las Nieves, een bergketen en natuurpark in Spanje
 Sierra de San Pedro Mártir, een bergketen in Mexico
 Sierra Leone, een land in Afrika
 Sierra National Forest, een bosgebied in de Amerikaanse staat Californië
 Sierra Vista, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona

Zie ook
 Sierra County (doorverwijspagina)
 Sierra Madre (doorverwijspagina)
 Sierra Nevada (doorverwijspagina)

Personen 
Familienaam
 Álvaro Sierra (1967), Colombiaans wielrenner
 Gregory Sierra (1941), Amerikaans acteur
 Javier Barros Sierra (1915-1971), Mexicaans ingenieur en politicus
 Javier Sierra (1971), Spaans journalist, schrijver en onderzoeker
 Jessica Sierra (1985), Amerikaans zangeres
 José Luis Sierra (1968), Chileens voetballer en coach
 Leonardo Sierra (1968), Venezolaans wielrenner
 Roberto Sierra (1953), Puerto Ricaans componist en muziekpedagoog
 Rubén Sierra (1965), Puerto Ricaans honkbalspeler

Voornaam
 Sierra Boggess (1982), Amerikaans musicalactrice en operazangeres
 Sierra Kay (1990), Amerikaans singer-songwriter en model
 Sierra McCormick (1997), Amerikaans actrice
 Sierra Noble (1990), Canadees singer-songwriter en muzikante
 Sierra Swan (1978), Amerikaans muzikante

Zie ook 
 Serra (doorverwijspagina)